Лимита — многозначное слово.
 Лимит прописки. «Лимита́» (или «лими́тчики») — общее название (зачастую пренебрежительное) людей, которые заключили контракт с предприятием по такому «лимиту прописки».
 Лимита (фильм) — художественный фильм Дениса Евстигнеева 1994 года.
 «Лимита» — музыкальный спектакль и концертный альбом Алёны Апиной (1994).

См. также